

Patronyme 
 Quentin Minel (né en 1992), handballeur français professionnel ;
 René Minel (1923-2001), footballeur français.

Voir aussi 
 Minel du Canada, une espèce de cerisier.